Baktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baktjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (9,77 ha)
Baktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Baktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,

Se även
Baksjön
Takajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn